Крэк может означать:
 Крэк —  наркотик, смесь кокаина и пищевой соды, предназначенная для курения, не обжигающая слизистую горла.
 Крэк (или кряк) — специальная программа/файл для взлома программного обеспечения, как правило, проприетарного.
 Крэк () — лучшая скаковая или рысистая лошадь в конюшне, а также во время скачки или заезда.

См. также 
 
 Крэкер